Zavebe (Zawebe) – według apokryficznej Księgi Henocha jeden z dwustu upadłych aniołów, którzy pod wodzą Szemhazaja mieli zstąpić z nieba na ziemię, by pojąć sobie córki ziemskie za żony. Zawebe wspominany jest też w wierszu The Prophet Enoch (Prorok Henoch) autorstwa Marka Van Dorena.

Bibliografia 
 

Upadłe anioły
Demony w judaizmie